Red Sparrow (novel·la), novel·la de 2013 escrita per Jason Matthews
 Red Sparrow (pel·lícula), pel·lícula de 2018 dirigida per Francis Lawrence